Норди́н Тале́б (; ) — французский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Bellator, Ring of Combat и др. Участник двух сезонов бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Нордин Талеб родился 10 июня 1981 года в городе Сен-Тропе департамента Вар, Франция. Имеет алжирские корни.

Поскольку смешанные единоборства были запрещены во Франции, в возрасте 25 лет Талеб уехал тренироваться и выступать в Канаду. Проходил подготовку в зале Tristar Gym в Монреале, также является частым посетителем тренировочного лагеря Tiger Muay Thai в Пхукете.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в ноябре 2007 года, выиграв у своего соперника единогласным решением судей. Дрался в небольших канадских промоушенах преимущественно на территории провинции Квебек, из большинства поединков выходил победителем.

В ноябре 2011 года техническим нокаутом победил американца Пита Селла и тем самым завоевал титул чемпиона Ring of Combat в полусредней весовой категории.

Bellator 
Имея в послужном списке шесть побед и только одно поражение, в 2012 году Талеб стал бойцом крупной американской организации Bellator, где отметился победами над такими бойцами как Мэтт Секор и Мэтт Макграт.

Принял участие в гран-при седьмого сезона Bellator в полусреднем весе, но уже на стадии четвертьфиналов был остановлен литовцем Марюсом Жаромскисом.

The Ultimate Fighter 
В 2014 году Нордин Талеб участвовал в двух сезонах популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, однако в обоих случаях выбыл из борьбы уже на предварительных этапах.

Ultimate Fighting Championship 
Несмотря на неудачные выступления в шоу TUF, в том же 2014 году Талеб всё же получил возможность выступить на турнире крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship, в двух первых поединках по очкам взял верх над Виком Груичем из Австралии и Ли Цзинляном из Китая.

В 2015 году единогласным решением выиграл у Криса Клементса, но сдачей проиграл Варлею Алвису.

В марте 2016 года отправил в нокаут бразильца Эрика Силву.

2017 год начал с поражения от Сантьяго Понциниббио, но затем взял верх над Оливером Энкампом и Дэнни Робертсом — в последнем случае заработал бонус за лучшее выступление вечера.

В 2018 году досрочно проиграл Клаудиу Силве и Шону Стрикленду.

В 2019 году единогласным решением победил Кайла Преполека, после чего был нокаутирован Муслимом Салиховым.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|15-7
|Муслим Салихов
|KO (удар рукой)
|UFC 242
|
|align=center|1
|align=center|4:26
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|15-6
|Кайл Преполек
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оттава, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center| 14-6
|Шон Стрикленд
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Volkan vs. Smith
|
|align=center|2
|align=center|3:10
|Монктон, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5
|Клаудиу Силва
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Thompson vs. Till
|
|align=center|1
|align=center|4:31
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
|Дэнни Робертс
|KO (удары)
|UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos
|
|align=center|1
|align=center|0:59
|Виннипег, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
|Оливер Энкамп
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Gustafsson vs. Teixeira
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Поражение
|align=center|12-4
|Сантьяго Понциниббио
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Lewis vs. Browne
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Галифакс, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Эрик Силва
| KO (удар рукой)
|UFC 196
|
|align=center|2
|align=center|1:34
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3
|Варлей Алвис
|Сдача (гильотина)
|UFC 190
|
|align=center|2
|align=center|4:11
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
|Крис Клементс
|Единогласное решение
|UFC 186
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Ли Цзинлян
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: MacDonald vs. Saffiedine
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Галифакс, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Вик Груич
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter Nations Finale: Bisping vs. Kennedy
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Квебек, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
|Марюс Жаромскис
|Единогласное решение
|Bellator 74
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Мэтт Макграт
|TKO (удары руками)
|Bellator 67
|
|align=center|2
|align=center|2:30
|Рама, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Мэтт Секор
|Единогласное решение
|Bellator 64
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Уинсор, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Пит Селл
|TKO (удары руками)
|Ring of Combat 38
|
|align=center|2
|align=center|0:53
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Шимон Бонецкий
|TKO (удары руками)
|UGC 28: Montreal
|
|align=center|1
|align=center|1:52
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Джон Сальгадо
|KO (ногой в голову)
|Eye of the Tiger
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Чед Кокс
|Единогласное решение
|W-1 MMA 6: New Ground
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Галифакс, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Дин Мартинс
|TKO (удары руками)
|W-1 MMA 4: Bad Blood
|
|align=center|2
|align=center|2:54
|Монреаль, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
|Гийом Делоренци
|TKO (удары руками)
|XMMA 3: Ring Extreme
|
|align=center|3
|align=center|3:46
|Викториавилл, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Луи-Филипп Карл
|Единогласное решение
|XMMA 2: Gold Rush
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Викториавилл, Канада
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Франции